Films
 Tower of Terror (film) - een televisiefilm gebaseerd op de attractie van Disney
 Tower of Terror (1941) - een Britse film uit 1941

Pretparkattracties
 The Twilight Zone Tower of Terror - een pretparkattractie van Disney in 3 verschillende parken
 Tower of Terror (Dreamworld) - een achtbaan in het Australische attractiepark Dreamworld
 Tower of Terror (Gold Reef City) - een achtbaan in het Zuid-Afrikaanse attractiepark Gold Reef City
 Tower of Terror (Tokyo DisneySea)